Сигбан () — шведская фамилия. Известные носители:

 Сигбан, Кай Манне Бёрье (1918—2007) — шведский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1981 года.
 Сигбан, Карл Манне Георг (1886—1978) — шведский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1924 года.

Другие значения 
 Сигбан — одно из названий Икс-единицы (xu).